Betzenmühle ist ein Ortsname:

 Betzenmühle (Ederheim), Einöde der Gemeinde Ederheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Betzenmühle (Frankenhardt), Gehöft der Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Betzenmühle (Möttingen), Einöde der Gemeinde Möttingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Betzenmühle (Plößberg), Weiler von Markt Plößberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern